Formosa (Toponym aus port. formosa „schön“) bezeichnet:

 Taiwan (Insel), eine Insel vor dem chinesischen Festland, früher (Ilha) Formosa genannt, davon abgeleitet:
 Niederländisch-Formosa, ehemalige Kolonie der Niederlande
 Republik Formosa, kurzlebige Republik auf Taiwan 
 eine Bezeichnung für Tee von der Insel Taiwan (Grün- und Oolongtee)
 Formosa Group, ein taiwanisches Unternehmen der Petrochemie
 Formosa Shipyard, eine taiwanische Werft im hochwertigen Yachtbau
 Offshore-Windpark Formosa in Taiwan
 Formosa Automobile Corporation, taiwanischer Automobilhersteller
 in Argentinien:
 Provinz Formosa, eine Provinz in Argentinien
 Formosa (Argentinien), die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Argentinien
 Departamento Formosa, Verwaltungseinheit der Provinz Formosa in Argentinien
 
 in Brasilien:
 Formosa (Goiás), eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Goiás
 Gemeinden in Brasilien:
 Formosa da Serra Negra
 Formosa do Oeste
 Formosa do Rio Preto
 Formosa do Sul
 in Portugal:
 Formosa (Santarém), in Portugal
 Formosa (Portalegre), in Portugal
in den USA:
 Formosa (Virginia), eine Stadt in Virginia, (Vereinigte Staaten)
 Formosa (Arkansas), eine Stadt in Arkansas, (Vereinigte Staaten)
 Formosa (Guinea-Bissau), eine Insel des Bissagos-Archipels, Guinea-Bissau
 Formosa (Band), eine Hard-Rock-Band aus Deutschland
Formosa (Rebsorte), eine Rebsorte
 Formosa (2005), ein US-amerikanischer Spielfilm von Noah Kadner
 Santa Maria Formosa, eine Kirche in Venedig

Formosa ist außerdem der Familienname von:

 Feliu Formosa (* 1934), ein katalanischer Schriftsteller

Siehe auch: